Перепаденко — українське прізвище.

 Перепаденко Геннадій Олександрович
 Перепаденко Сергій Олександрович

Українські прізвища